Karpenko je priimek več oseb:
 Nikolaj Matvejevič Karpenko, sovjetski general
 Viktorija Karpenko, ukrajinska gimnastičarka
 Viktor Karpenko, uzbeški nogometaš